GQR steht für:

 Giant Quadrupole Resonance („Quadrupol-Riesenresonanz“), im Jahr 1972 entdeckte Drehimpulsvariante der Riesenresonanz, einer Schwingungs-Anregung von Atomkernen

gqr steht für:

 Gor (Sprache) (auch Bodo; ISO-639-3-Code), Varietät von Doba (Sprache), einer der zentralsudanischen Sprachen im Tschad

Abkürzung